Гергер — () — город и район в провинции Адыяман (Турция). На севере район граничит с илом Малатья, на востоке — с илом Диярбакыр, на юго-востоке — с илом Шанлыурфа, на западе — с районом Синджик, на юго-западе — с районом Кяхта.

История

Население 
По данным переписи 2000 года население районного центра составляло 4.223 человека, в деревнях района проживало 22.985 человек, таким образом население района составляло 27.208 человек.

Ссылки 
 Официальный сайт района 
 Официальный сайт города

Районы Адыямана